ФК Русанда је фудбалски клуб из Меленаца, Србија, и тренутно се такмичи у ПФЛ Зрењанин, петом такмичарском нивоу српског фудбала. У својој историји, клуб је првенствене утакмице играо на територији целе АП Војводине.

Историја 
ФК Русанда из Меленаца је основана 7. новембра 1925. године. Као првак Баната пласирала се у сезони 1957/58. у други ранг СФР Југославије. У конкуренцији 14 екипа, Русанда је освојила 12. место и није успела да сачува статус. Следеће сезоне, Русанда је освојила друго место у Војвођанској лиги и стекла право да учествује у квалификацијама за Источну групу Друге савезне лиге. Квалификације је завршила на четвртом месту и није се пласирала у виши ранг. Русанда је у Војвођанској лиги играла до 1961. (трећи ранг), 1967/68. (четврти ранг) 1968/69, 1971/72, 1980-1985 (трећи ранг), 1989-1995 (четврти ранг), 1995-1997 (трећи ранг). Крајем деведесетих испада у Банатску лигу где се задржава десетак година и испада у Подручну лигу. 2014. испада у Градску А лигу, да би се у Подручну лигу вратила 2017. године.

Резултати

Види још 
 Списак фудбалских клубова у Србији

Референце

Спољашње везе 
 Резултати на srbijasport.net

Русанда
Спорт у Зрењанину